LAFA est un sigle pouvant correspondre à :
 la Ligue d'Alger de Football Association,
 la ligue d'Alsace de Football Association.